Charlie Ngatai – rugbista a 15 neozelandese
 Jordan Ngatai – cestista neozelandese
 Melodie Ngatai – ex rugbista a 15 neozelandese